Footy ou footie peut faire référence à :
 le metro footy, une variante du football australien ;
 le mini footy, une variante australienne du rugby à XIII ;
 le , un modèle réduit de bateau.